Pentagon — дебютный мини-альбом южнокорейского бой-бенда PENTAGON. Он был выпущен 10 октября 2016 года компанией Cube Entertainment. Альбом состоит из семи треков, включая заглавный трек, «Gorilla».

Коммерческий успех 
Альбом продал 19 772+ копий в Южной Корее. Он достиг пика на 5-м месте в корейском Gaon Chart.

Трек-лист

Примечания 

Мини-альбомы в стиле k-pop